Daniel John King – scacchista inglese
 Daniel Michael King, noto come Danny King – scrittore inglese
 Thomas Daniel "Dan" King – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense